Bachelard ist der Familienname folgender Personen:

 David Bachelard (1815–1866), Schweizer Politiker
 Gaston Bachelard (1884–1962), französischer Philosoph
 Herman S. Bachelard (1929–2006), britischer Neurochemiker, Chefredakteur und Buchautor für Neurowissenschaften
 Suzanne Bachelard (* 1919), Schweizer Professorin für Philosophie an der Sorbonne, Paris

Bachelard steht für:

 Bachelard (Fluss), Fluss in Frankreich
 Bachelard, Ortschaft in der Gemeinde Douvaine im Département Haute-Savoie, Frankreich